Гаргантилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс.  Занимает площадь 20,87 км². Население — 432 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса